Buck Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Peak (Gila County, Arizona)
 Buck Peak (Yuma County, Arizona)
 Buck Peak (Colorado)
 Buck Peak (Franklin County, Idaho)
 Buck Peak (Power County, Idaho)
 Buck Peak (Fresno County, Kalifornien)
 Buck Peak (Mendocino County, Kalifornien)
 Buck Peak (San Benito County, Kalifornien)
 Buck Peak (Siskiyou County, Kalifornien)
 Buck Peak (Tulare County, Kalifornien, 1014 m)
 Buck Peak (Tulare County, Kalifornien, 689 m)
 Buck Peak (New Mexico)
 Buck Peak (Benton County, Oregon)
 Buck Peak (Douglas County, Oregon)
 Buck Peak (Josephine County, Oregon)
 Buck Peak (Klamath County, Oregon)
 Buck Peak (Multnomah County, Oregon)
 Buck Peak (Utah)
 Buck Peak (Wyoming)